Wu är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 吳, förenklat 吴, pinyin Wú. Utan markering av ton kan det i transkription inte skiljas från (traditionellt och förenklat) 伍, pinyin Wǔ. Båda dessa namn kan med sydkinesiskt (bland annat kantonesiskt) uttal också transkriberas Ng. Denna transkription används endast i Hongkong, Macao och i länder utanför Folkrepubliken Kina.	

Offentlig statistik tillgänglig i maj 2018 uppger att 912 personer med efternamnet Wu och 113 med efternamnet Ng var bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Wu
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Wu Bangguo (född 1941), kommunistisk politiker
 Cheng Yih Wu (1916–2013), botaniker 
 Wu Cheng'en (1500–1582), författare och lyriker
 David Wu (född 1955), kinesisk-amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Oregon
 Wu Den-yih (född 1948), taiwanesisk politiker, vicepresident
 Wu Han (1909–1969), historiker och kommunistisk politiker
 Wu Hanxiong (född 1981), fäktare
 Wu Jiagan (född 1934), diplomat och kommunistisk politiker
 Wu Jinghua (1931–2007), kommunistisk politiker
 John C. H. Wu (1899–1986), jurist, författare, katolsk intellektuell
 Julius Wu, amerikansk regissör av tecknad film 
 Wu Peifu (1874–1939), general och krigsherre
 Wu Sangui (1612–1678), militär
 Wu Shih-Hsih (född 1963), taiwanesisk basebollspelare
 Wu Yonggang (1907–1982), filmregissör
 Wu Zixu (526–484 f.Kr.), förste förfader för personer med efternamnet Wu

Kvinnor
 Alice Wu (född 1970), amerikansk manusförfattare och regissör
 Chien-Shiung Wu (1912–1997), kinesisk-amerikansk fysiker
 Wu Hui Ju (född 1982), taiwanesisk bågskytt
 Wu Jiani (född 1966), gymnast
 Wu Jingyu (född 1987), taekwondoutövare
 Kristy Wu (född 1982), amerikansk skådespelare
 Wu Minxia (född 1985), simhoppare
 Wu Xingjiang (född 1957), handbollsspelare
 Wu Yi (född 1938), kommunistisk politiker
 Wu Yiwen (född 1986), konstsimmare
 Wu Zetian (624–705), regerande kejsarinna

Källor

Se även
 Ng (namn), kinesiskt efternamn

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina